Mohanpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 
 Mohanpur, Bangladesh, upazila

Indien 
 Mohanpur, Indien, ort i Uttar Pradesh